DAK of dak kan zijn:
dakconstructie, de afsluiting van de bovenste verdieping van een gebouw;
DAK (bedrijf), afkorting van Deutscher Automobil Konzern, een historisch Duits merk van motorfietsen en auto's;
Afrikakorps, afkorting van Deutsches Afrika Korps, het korps van Generaal Erwin Rommel in Afrika;
DAK (atletiekvereniging), een atletiekvereniging in Drunen; Noord-Brabant.